Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos da Tanzânia.

Tanzania
 
Vulcoes